Der GAC Aion S ist das erste Modell der zu GAC gehörenden Submarke Aion, unter der ausschließlich Elektroautos vermarktet werden.

Geschichte 
Auf der Guangzhou Auto Show im November 2018 präsentierte GAC Motors die Limousine als Konkurrenzmodell zum Tesla Model 3. Auf dem chinesischen Heimatmarkt kam sie im April 2019 auf den Markt. Das Joint Venture GAC-Toyota vermarktet die Baureihe mit leicht verändertem Äußeren seit September 2019 als Toyota iA5. Im März 2021 kam sie auch als Everus EA6 in den Handel. Everus ist eine Marke von Guangqi Honda Automobile.

Das überarbeitete Modell Aion S Plus wurde im Juni 2021 vorgestellt.

Technische Daten 
Der Aion S hat einen Lithium-Ionen-Akkumulator von CATL mit verschiedenen Kapazitäten. Die maximale Reichweite nach NEFZ wird mit 602 km angegeben. Der Strömungswiderstandskoeffizient cw der Limousine beträgt 0,245, beim Aion S Plus 0,211. Der Toyota iA5 ist wie der Everus EA6 nur mit dem Akku mit einem Energieinhalt von 58,8 kWh verfügbar.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website GAC Aion S (chinesisch)
 Offizielle Website Toyota iA5 (chinesisch)
 Offizielle Website Everus EA6 (chinesisch)

Limousine
Elektroautomodell